Il singolare  dell'Open Barletta 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michail Kukuškin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ivo Minář ha battuto in finale Santiago Ventura 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Daniel Gimeno Traver (primo turno)
  Ivo Minář (campione)
  Denis Istomin (semifinali)
  Marcos Daniel (primo turno)

 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Santiago Ventura (finale)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Luis Horna (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Barletta 2009